The Angels – gruppo musicale pop statunitense 
 The Angels – gruppo musicale hard rock australiano
 The Angels – album dell'omonimo gruppo australiano del 1977

Pagine correlate 
 Angelo (disambigua)
 Angeli
 Angel
 Angels
 The Angel